Дом на набережной — жилой комплекс в Москве в стиле конструктивизма напротив Кремля. Также может означать:

 Дом на набережной — музей, посвящённый одноимённому жилому комплексу
 «Дом на набережной» — повесть русского писателя Юрия Трифонова

См. также 
 Жилой дом на Котельнической набережной